Aleksandr Moskalenko (1969) – ex ginnasta russo
 Anastasija Moskalenko (2000) – atleta paralimpica ucraina
 Kirill Semënovič Moskalenko (1902-1985) – generale e politico sovietico
 Larisa Moskalenko (1963) – ex velista sovietica, dal 1992 ucraina
 Nikolaj Ivanovič Moskalenko (1926-1974) – attore e regista sovietico
 Vitalij Moskalenko (1954) – regista sovietico, dal 1991 russo